Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Roscoe Tanner 6-2, 7-6.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1972